Jméno Uhřice nese více obcí:
 Uhřice (okres Blansko) – obec v okrese Blansko
 Uhřice (okres Hodonín) – obec v okrese Hodonín
 Uhřice (okres Kroměříž) – obec v okrese Kroměříž
 Uhřice (okres Vyškov) – obec v okrese Vyškov

…nebo částí obcí:
 Uhřice (Sedlec-Prčice) – část obce Sedlec-Prčice v okrese Příbram (dříve v okrese Benešov)
 Uhřice (Vlachovo Březí) – část města Vlachovo Březí v okrese Prachatice